El corb (poema), poema de 1845escrit per Edgar Allan Poe
 El corb (pel·lícula), pel·lícula de 1963 dirigida per Roger Corman

Vegeu també 
 Corb (desambiguació)
 The Raven